Ревийю (), в дореволюционном написании Ревилью и Ревильу.

Известные носители:

 Ревийю, Шарль Жюль (; 1821—1899) — французский историк, профессор.
 Ревийю, Эжен (1843—1913) — французский египтолог.